CNX steht für:
 China Traded Index, ein Aktienindex
 CNX (Kanal), ein ehemaliger britischer Fernsehkanal
 Flughafen Chiang Mai (IATA-Code), internationaler Flughafen in Thailand

cnx steht für:
 Mittelkornische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprachstufe der kornischen Sprache von 1200 bis ca. 1600

Abkürzung